Caurel kan syfta på:
 Caurel, Côtes-d'Armor
 Caurel, Marne